Fehérvári Tamás (1941) állatorvos
 Fehérvári Tamás (1942–1997) katonatiszt, tábornok
 Fehérvári Tamás (1956) középiskolai tanár, politikus, országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP)